

Događaji

Rođenja

Smrti  
 Kineski kralj dinastije Chou Nan Zhou (Ji Yan Nanwang)